Een verkeersweg:
N298 (België)
N298 (Nederland), zie Provinciale weg 298
N298 (Zwitserland)